Те́ллер (, ) — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Теллер, Гюнтер (1925—1982) — военный деятель ГДР, генерал-лейтенант.
 Теллер, Майлз (род. 1987) — американский актёр.
 Теллер, Эдвард (1908—2003) — американский физик, непосредственный руководитель работ по созданию американской водородной бомбы.
 Теллер (род. 1948) — американский иллюзионист.
 Пенн и Теллер — дуэт американских иллюзионистов.

Топонимы 
 Теллер — город на Аляске, США.
 Теллер — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США.
 Теллер-Яха — река в России.

Другие значения 
 Теллер — государственный гражданский аэропорт на Аляске.

См. также 
 Тейлер
 Телер, Дерек